Kiki Bertens e Johanna Larsson erano le detentrici del titolo, ma Bertens ha deciso di non partecipare a questa edizione. Larsson ha fatto coppia con Kirsten Flipkens.

In finale Nicole Melichar e Anna Smith hanno sconfitto Larsson e Flipkens con il punteggio di 3-6, 6-3, [11-9].

Teste di serie 

  Sania Mirza /  Jaroslava Švedova (primo turno)
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (semifinale)

 Barbora Krejčíková /  Monica Niculescu (ritirate)
 Raquel Kops-Jones /  Kateryna Bondarenko (primo turno)

Alternate 

  Varvara Lepchenko /  Evgenija Rodina (primo turno)

Wildcard 

  Annika Beck /  Anna Zaja (primo turno)

 Katharina Gerlach /  Katharina Hobgarski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nürnberger Versicherungscup 2017